Бруно Каль (офіцер) (нім. Bruno Kahl; 23 листопада 1914, Кельн — 27 лютого 1999) — німецький офіцер, оберст-лейтенант вермахту.
 Гійом Каль (фр. Guillaume Cale; р. н. невід.— † червень 1358, Клермон-ан-Бовезі) — керівник селянського повстання у Франції.

 Шот Каль, Шот, Шот Каль — ізраїльська назва англійської середнього (за радянською класифікацією) танка Центуріон.

 Каль-ам-Майн (нім. Kahl am Main) — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Каль (гміна Венґожево), Каль (пол. Kal, нім. Kehlen) — село в Польщі, в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Каль-Сар (перс. كل سر‎) — село в Ірані, в дегестані Малфеджан, в Центральному бахші, шагрестані Сіяхкаль остану Ґілян.
 Каль-Чаль (перс. كل چال‎) — село в Ірані, в дегестані Лат-Лайл, в бахші Отаквар, шагрестані Лянґаруд остану Ґілян.
 Бруно Каль, Бруно Гунтрам Вільгельм Каль (нім. Bruno Guntram Wilhelm Kahl) (12 липня 1962, Ессен) — німецький державний діяч, адвокат. Керівник Федеральної розвідки (Bundesnachrichtendienst).